Slovo dvořan může mít více významů:

Dvořan – člen panovnického dvora
Dvořan (autor Baldassare Castiglione) 
Polský dvořan (autor Łukasz Górnicki)